Albarca puede referirse a:

 Albarca: localidad de la provincia de Tarragona, en Cataluña (España).
 Albarca o abarca: calzado rústico elaborado en cuero crudo, que cubre solamente la planta de los pies, y se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. En España se dan distintos modelos de albarcas, dependiendo de la región en la que se esté se dan características distintas:
 Albarca cántabra: calzado rústico de una pieza de madera, utilizado siglos atrás por el campesinado de Cantabria (España).
 Madreña: se llama madreña a la albarca típica del Principado de Asturias (España).